Fridrich Bádensko-Durlašský (7. října 1703 – 26. března 1732) byl dědičný princ bádenského markrabství.

Fridrich se narodil jako syn Karla III. Viléma Bádensko-Durlašského a Magdalény Vilemíny Württemberské, dcery Viléma Ludvíka Württemberského.

Po smrti svého staršího bratra Magnuse v roce 1712 se stal Fridrich dědicem trůnu. Zemřel však ještě před svým otcem a tak se nikdy neujal vlády.

Sloužil v císařské armádě. V roce 1724 byl jmenován plukovníkem a v roce 1728 byl povýšen na generálmajora.

Manželství a potomci 
3. července 1727 se oženil s Amálií Nasavsko-Dietzskou, dcerou oranžského knížete Jana Viléma Frisa. Měli spolu dva syny:
 1. Karel Fridrich Bádenský (22. 11. 1728 Karlsruhe – 10. 6. 1811 tamtéž), markrabě Bádensko-Durlašský (1738–1771), Bádensko-Bádenský (1761–1771), později markrabě bádenský (1771–1803/1806), ještě později kurfiřt bádenský (1803–1806) a nakonec první bádenský velkovévoda (1806–1811)
 I. ⚭ 1751 Karolína Luisa Hesensko-Darmstadtská (11. 7. 1723, Darmstadt – 8. 4. 1783 Paříž)
 II. ⚭ 1787 svobodná paní Luisa Karolina Geyer von Geyersberg (27. 5. 1767 Karlsruhe – 23. 6. 1820 tamtéž), morganatické manželství
 2. Vilém Ludvík Bádenský (14. 1. 1732 Karlsruhe – 17. 12. 1788 tamtéž)
 ⚭ 1765 Wilhelmine Christine Schortmann (31. 12. 1740 Balingen – 10. 3. 1804 Karlsruhe), morganatické manželství

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 7. října
Narození v roce 1703
Úmrtí 26. března
Úmrtí v roce 1732
Lidé z Bádenska-Württemberska
Zähringenové
Muži